Kiesteich (Kiesteiche) kann stehen für:
 Kiesteich Lohnde
Ostenuther Kiesteiche
Vienenburger Kiesteiche 
Ricklinger Kiesteiche

Siehe auch:
Kiessee